Hudson Fasching (né le  à Milwaukee, État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2011, Fasching intègre l'USNTDP Juniors dans l'USHL. Il est choisi au quatrième tour, en cent-dix-huitième position par les Kings de Los Angeles lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il débute ensuite un cursus universitaire et évolue avec les Golden Gophers du Minnesota dans le championnat NCAA. L'équipe remporte le Big Ten Conference 2015. Le , les Sabres de Buffalo acquièrent les droits sur le joueur à la suite d'un échange avec les Kings. Fasching passe professionnel en 2016 avec les Sabres. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  et marque son premier but contre les Jets de Winnipeg.

Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona en  retour de Mike Sislo et de Brandon Hickey.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Big Ten Conference 
2013-2014 : nommé dans l'équipe des recrues.
2015-2016 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Apple Valley High || USHS || 31|| 24|| 18|| 42|| 12|| 3|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2010-2011|| Apple Valley High || USHS || 28|| 18|| 32|| 50|| 16|| 3|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2010-2011|| Team Southeast || MN Elite || 18|| 7|| 8|| 15|| 12|| 3|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2011-2012|| USNTDP Juniors || USHL || 37|| 7|| 14|| 21|| 38|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| USA U17 || USDP || 54|| 16|| 20|| 36|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| USA U18 || USDP || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| USNTDP Juniors || USHL || 25|| 4|| 7|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| USA U18 || USDP || 65|| 11|| 25|| 36|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 40|| 14|| 16|| 30|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 38|| 12|| 14|| 26|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 37|| 20|| 18|| 38|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 10 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 37 || 8 || 4 || 12 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Americans de Rochester || LAH || 69 ||12|| 18|| 30|| 40|| 1|| 0 ||0 ||0 ||	0
|-
|2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 5||0||0||0||2|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH || 64|| 16|| 17|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 57 || 19 || 16 || 35 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH || 51 || 14 || 23 || 37 || 18 || - || - || - || - || -

| 38 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2013 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 6|| 6|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| +7|| align="left"|  place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| -2|| align="left"|  place

Références 

Naissance en juillet 1995
Naissance à Milwaukee
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Islanders de Bridgeport